Струминский — фамилия. Известные носители:
 Струминский, Богдан (1930—1998) — украинский лингвист, переводчик, педагог, доктор филологии, исследователь ранних современных украинских текстов. 
 Струминский, Борис Владимирович (1939—2003) — советский и украинский физик, работавший в области теоретической физики элементарных частиц.
 Струминский, Василий Яковлевич (1880—1967) — российский и советский теоретик и историк педагогики, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР.
 Струминский, Владимир Васильевич (1914—1998) — советский и российский учёный в области аэродинамики, летательных аппаратов и теоретических основ самолётостроения, академик АН СССР.